

Населені пункти та їхні частини
 Старі Буди — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Старі Буди — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Старі Буди — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Старі Буди — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Старі Буди — частина села Лонцьк у гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Старі Буди — частина села Рошкі в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки